Zu den Strecken des Fahrplanfelds 600 (Basel/Zürich–Arth-Goldau–[Gotthard Basistunnel]–Bellinzona–Milano) siehe:

 Hauensteinstrecke (Luzern–Immensee)
 Gotthardbahn (Immensee–Arth-Goldau–Altdorf, Biasca–Bellinzona–Giubiasco und Lugano–Chiasso)
 Gotthard-Basistunnel (Altdorf–Biasca)
 Ceneri-Basistunnel (Giubiasco–Lugano)
 Linksufrige Zürichseebahn (Zürich–Thalwil)
 Bahnstrecke Thalwil–Arth-Goldau

600…